Cannon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cannon Township (Michigan)
 Cannon Township (Minnesota)